Венесуэ́ла — многозначный термин.

 Венесуэла — государство на севере Южной Америки; полная официальная форма — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла.
 «Венесуэла» — станция Линии H метрополитена Буэнос-Айреса.
 (9357) Венесуэла — астероид главного пояса.